Stanisław Szymański (1752–po 1809) – jezuita, pisarz, publicysta, tłumacz
 Stanisław Szymański (1862–1944) – generalny dyrektor fabryki Towarzystwa Akcyjnego „Zawiercie”
 Stanisław Szymański (1874–1938) – poseł na Sejm Ustawodawczy 1919–1922
 Stanisław Szymański (ur. 1 stycznia 1897) – major Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych
 Stanisław Szymański (1898–1920) – plutonowy Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Szymański (1911–2000) – historyk sztuki, muzeolog, pionier społecznej opieki nad zabytkami, działacz PTTK
 Stanisław Szymański (1918–1982) – jezuita, więzień polityczny, działacz ekumeniczny
 Stanisław Szymański (1930–1999) – polski tancerz
 Stanisław Szymański (ur. 1932) – polski dyplomata, ambasador
 Stanisław Szymański (ur. 1950) – polski operator filmowy
 Stanisław Szymański – polski architekt, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział Wybrzeże
 Stanisław Szymański (ur. 1948) – trener reprezentacji Polski florecistów w latach 1995–2012 i 2017–2020

Przypisy